Bubu de Montparnasse, principal personnage du roman de Charles-Louis Philippe, en 1901,
 Bubu de Montparnasse (Bubù), film italien réalisé en 1971 par Mauro Bolognini d'après le personnage de Charles-Louis Philippe,
 La Bande à Bubu, émission de télévision québécoise,
 Pilani Bubu, chanteuse, danseuse, conteuse et musicienne sud-africaine,
 , un bonbon. mexicain. 

Homonymie